Juval bedeutet:
 Juval, ein hebräischer Vorname, siehe Yuval
 Juval (Kastelbell-Tschars), ein Weiler in Südtirol
Schloss Juval, eine mittelalterliche Burg

Siehe auch:
 Jubal